

Personnalités 

  (né en 1947), général italien ;
 Hervé Piccirillo (né en 1967), arbitre français de football ;
 Lisa Piccirillo, mathématicienne américaine, topologue ;
  :
 Michele Piccirillo (1944-2008), historien, archéologue et franciscain italien ;
 Michele Piccirillo (né en 1970), boxeur italien.

Astronomie 
 (30409) Piccirillo, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.